Plön steht für:
 
 Plön, Stadt in Schleswig-Holstein
 Kreis Plön, Kreis in Schleswig-Holstein
 Schloss Plön, Schloss in Schleswig-Holstein
 Holstein-Plön, schleswig-holsteinisches Adelsgeschlecht
 Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, Herzogtum in Schleswig-Holstein
 Großer Plöner See, See in Schleswig-Holstein
 Kleiner Plöner See, See in Schleswig-Holstein
 Amt Großer Plöner See, Amt in Schleswig-Holstein

Plön ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Plön (1906–1944), deutscher Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Plon
 Plöhn
 Płońsk (Plöhnen), Stadt in der Woiwodschaft Masowien, Polen